Lucky ☆ Star: un manga i anime japonès
 Lucky Star: un senzill del primer àlbum de Madonna.
 Lucky Star: una pel·lícula de Frank Borzage del 1929.